Пруши́нский — фамилия.

 Прушинские (польск. Pruszyński) — дворянский род.

 Алесь Гарун (псевдоним, настоящее имя — Александр Владимирович Прушинский; 1887—1920) — белорусский поэт, писатель, публицист, деятель «Белорусского возрождения» начала XX века.
 Прушинский, Гектор Станиславович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4317; 19 декабря 1829.
 Прушинский, Казимир (польск. Kazimierz Prószyński; 1875—1945) — польский изобретатель, один из родоначальников кинематографа этой страны
 Прушинский, Конрад (1851—1908) — польский писатель.
 Прушинский, Юлиан Викентьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8697; 26 ноября 1851.
 Прушинский, Яков Андреевич (1913—1966) — советский государственный и политический деятель, председатель Псковского и Калининградского областных исполнительных комитетов.
 Прушиньский, Францишек Ксаверий (1907—1950) — польский журналист и писатель.

Топоним 
 Прушинский — посёлок в Томской области.